Bundestagswahlkreis 164 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Erzgebirgskreis I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II (2009)
 Bundestagswahlkreis Chemnitz (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Böblingen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart I (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart II (Ost) (1949 bis 1961)